Il doppio del torneo di tennis Recife Challenger 1993, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori João Cunha e Silva e Jack Waite che hanno battuto in finale Michael Geserer e Simon Touzil 6-3, 6-1.

Teste di serie 

 Luiz Mattar /  Jaime Oncins (primo turno)
 João Cunha e Silva /  Jack Waite (Campioni)

 Emilio Benfele Álvarez /  Francisco Roig (primo turno)
 Christer Allgårdh /  Christian Miniussi (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Recife Challenger 1993